Андрущенко Віктор:

 Андрущенко Віктор Вікторович  (нар. 1986); білоруський/український хокеїст.
 Андрущенко Віктор Петрович (нар. 1949); доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України

Сторінки зі списками однофамільців-тезок